Brånatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brånatjärnarna, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 
Brånatjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (3,84 ha)
Brånatjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Brånatjärnarna, Lappland, sjö i Storumans kommun, 
Brånatjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (5,28 ha)
Brånatjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (11,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn